Сюльпи́с () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Сюльпис, Жан Альбер (род. 1913) — французский кёрлингист.
 Сюльпис, Морис — французский кёрлингист.
 Сюльпис, Полетт — французская кёрлингистка.